Теоретическая история русской литературы – филологическая дисциплина, отдел теоретической истории литературы, начатой академиком Д. С. Лихачёвым в 1973 году в монографии «Развитие русской литературы XI – XVII вв: Эпохи и стили». Изучает русскую литературу как целое (в терминологии Д. С. Лихачёва, как макрообъект), с точки зрения внутренних законов её развития (эволюции). Выделение в XXI веке теоретической истории русской литературы в отдельное научное течение связано с усиливающимся вниманием к лихачёвской идее качественного своеобразия русской (и всякой другой) литературы в ряду смежных: «особенности историко-литературного движения данной страны сравнительно с движением других литератур".

Научный контекст теоретической истории русской литературы связан с областью исторической поэтики. Её составляют взгляды и исследования А. Н. Веселовского, призывавшего «отвлечь законы поэтического творчества <…> из исторической эволюции поэзии»;  П. Н. Сакулина, противопоставившего истории литературы «эволюционную» (историческую) поэтику как «дисциплину теоретическую»; М. М. Бахтина, искавшего «единства науки о литературе во всех ее отделах (теоретическая поэтика, историческая поэтика, история литературы)». Сам Д. С. Лихачёв считал, что «построение теоретической истории русской литературы требует усовершенствования самой методики исследования литературы как некоторого макрообъекта. Выработка этой методики – дело будущего».

Д. С. Лихачёв в своей концепции исходил из представления о стадиальной смене в древнерусской культуре четырёх периодов, отмеченных единством «стиля эпохи». Это 1) эпоха стиля монументального историзма (X – XIII вв.), 2) эпоха Предвозрождения (XIV – XV вв.), 3) эпоха второго монументализма (XVI в.), 4) век перехода к литературе нового времени (XVII в.). При этом Лихачёв, отчасти продолжая, а более развивая и пересматривая идеи Г. Вёльфлина, Э. Р. Курциуса и Д. И. Чижевского, представлял литературный процесс как поочерёдную смену «первичных» и «вторичных» стилей: «первичные» отличаются сравнительной простотой и жизнеподобием, «вторичные» - декоративностью и формализованностью. 

В конце XX – начале XXI вв. под влиянием идей Д. С. Лихачёва был осуществлён ряд исследований, с разных сторон концептуализирующих русскую литературу как целостную диахроническую систему. И. П. Смирнов, утверждая мысль, что диахрония системна, в работе «Художественный смысл и эволюция поэтических систем», а затем в книге «Мегаистория» философски развивал лихачёвскую идею о «первичных» и «вторичных» стилях эпохи. «Процесс диахронических трансформаций протекает, по предположению, так, что два фундаментальных, инвариантных типа сознания, одно из которых отождествляет знаки с референтами, а другой – референты со знаками, поочередно проявляются в варьирующихся диахронических системах». Л. В. Левшун проследила трансформацию с XI по XVIII вв. ценностных и мировоззренческих оснований, определявших позиционирование книжного слова в восточнославянской культуре.

А. Н. Ужанков основал свою концепцию теоретической истории русской литературы на мысли о том, что в русской истории с XI по середину XVIII века сменилось пять стадий в эволюции мировоззрения: они названы ученым «стадией мировосприятия (XI – XII вв.)», «стадией миросозерцания (XIII – первая половина XIV в.)», «стадией миропонимания (вторая половина XIV – до 90-х годов XV в.)», «стадией миропостижения (90-е годы XV – до 40-х годов XVII в.)» и «стадией миропредставления (40-е годы XVII – первая треть XVIII в.)». В связи с этим, а также учитывая комплекс собственно литературных и социокультурных явлений, А. Н. Ужанков выделил три «литературные формации». Три первые стадии (с XI в. до 90-х годов XV в.) характеризуются религиозным способом познания мира и составляют теоцентрическую формацию. Двум другим (с 90-х годов XV в. до 40-х годов XVIII в.) присущ рационалистический способ познания мира. Стадия миропостижения (с 90-х годов XV в. до 40-х годов XVII в.) соответствует антропоцентрической формации. Стадия миропредставления (с 40-х годов XVII в. по 30-е годы XVIII века) соответствует эгоцентрической формации.

Аналогично тому, как это было в лихачёвской модели теоретической истории русской литературы, концепции Л. В. Левшун и А. Н. Ужанкова ограничиваются материалом литературы средневековья и переходного к Новому времени периода.

Концепция теоретической истории русской литературы И. В. Кузнецова изначально нацелена на преодоление смыслового разрыва между Средневековьем и Новым временем. Автор концепции использовал для конструирования русской литературы как макрообъекта диалектический метод, восстановленный по античным источникам А. Ф. Лосевым. Диалектика видит всякий предмет как факт становления сущности («одного», единичности) в «ином», инобытии. Поскольку письмо со времени принятия Русью христианства сделалось институтом – культурно маркированной дискурсивной практикой, то письмо и есть то «одно», которое становится в «ином» устной словесности. Так возникает литературная система («факт»). Становление письма в среде устной словесности предстает как имманентный принцип развития русской литературы в средневековый период. Это становление проходило четыре этапа. 1) этап установления (спецификации, обособления) письма (XI – XII вв.). Его содержанием было разделение риторик книжности и устной словесности и созидание «тела» оригинальной книжной культуры. 2) Этап сближения (интерференции) письменного и устного слова (XIII – начало XIV в.). 3) Этап тематизации письма (XIV – конец XV вв.), в продолжение которого расширялся тематический кругозор книжности. 4) Этап фокализации письма (XVI – XVII вв.), связанный с усилением субъектного начала литературы, появлением дифференцированных точек зрения, событийности, наконец, вымысла. В понимании макрообъекта И. В. Кузнецовым диалектический метод соединяется с базовыми представлениями риторики, восходящими к Аристотелю: «Речь состоит из трех элементов: самого говорящего, предмета, о котором он говорит, и лица, к которому он обращается». Русская литература как макрообъект – это речь. В процессе литературного развития последовательно актуализируются три ее составляющие: адресат («лицо, к которому обращаются») – этапы обособления и сближения; предмет («о котором говорят») – этап тематизации; субъект («говорящий») – этап фокализации. Описанная внутренняя закономерность сохраняется и после Средневековья. С наступлением Нового времени культурно маркированным институтом словесности, на смену письму, стала поэзия (художественность), которой не было в древнерусской книжности. XVIII и первая половина XIX века представляли собой этап установления поэзии, в продолжение которого художественная литература («поэзия») функционально и риторически противопоставляла себя нехудожественным дискурсам. Вторая половина XIX и XX век были этапом сближения художественного и нехудожественного слова. В продолжение его соответствующие жанры тяготели к взаимному проникновению как функционально, так и в плане текстовой формы. В этой версии теоретической истории русской литературы эволюция представляется единым процессом, на всем своем протяжении имеющим общие основания.

Проблема теоретической истории русской литературы применительно к XX веку заново ставится С. И. Кормиловым. Исследователь сохранил лихачёвский принцип опоры на самобытность национального литературного процесса, при этом ограничив область материала только ХХ столетием.

Источники: 

Кормилов С. И. История русской литературы XX века (20–90-е годы): основные тенденции : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 190 с.

Корчинский А. В. Проблемы и перспективы «исторической риторики»: Рец. на кн.: Кузнецов И. В. Историческая риторика: Стратегии русской словесности. М., 2007 // Новое литературное обозрение. - 2010. - № 101. - С. 351 – 355.

Кузнецов И. В. Теоретическая история, диалектика и риторика русской литературы // Вопросы литературы. – 2011. – №3. – С. 181 – 224.

Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова XI – XVII вв. – Минск: Экономпресс, 2001. – 251 с.

Лихачёв Д. С. Развитие русской литературы  XI – XVII  вв.: Эпохи и стили. – Л.: Наука, 1973. – 254 с.

Смирнов И. П. Мегаистория: К исторической типологии культуры. – М.: Аграф, 2000. – 544 с.

Соколова Е. В. Кузнецов И. В. Историческая риторика: стратегии русской словесности. М.: РГГУ, 2007. – 320 с. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 7, Литературоведение: Реферативный журнал. - 2009. - № 2. - С 42 – 47.

Ужанков А. Н. Стадиальное развитие русской литературы XI — первой трети XVIII века: Теория литературных формаций. – М.: Изд-во Лит. ин-та им. А. М. Горького, 2008. – 526 с.

Литература на русском языке